Orfeo all'inferno – Operetta di Jacques Offenbach.
Orfeo all'inferno – Dipinto di Rubens.